Il existe plusieurs théorèmes de Cesàro :

le théorème de Cesàro concernant une limite de suite ;
le théorème de Cesàro concernant la probabilité de tirer deux nombres premiers entre eux ;
un théorème « de Cesàro » sur les solutions de l'équation diophantienne ax + by = c.